El término Graffiti puede tener los siguientes significados:

 Grafiti, pintada sobre paredes o sobre mobiliario urbano.
 Grafito, en arqueología, decoración grabada en pequeños objetos.
 Graffiti, álbum de Chris Brown.
 Graffiti, banda argentina de pop rock formada en 1985.
 Graffiti 3X, banda de hardcore punk mexicana formada en 1995.
 Graffiti, una telenovela peruana de 2008.
 Graffiti y Graffiti 2, sistemas de reconocimiento de escritura implementados en Palm OS.